Diana Gangaram Panday (1948-2016), Surinaams filmactrice, zangeres en autobiograaf 
 Geetapersad Gangaram Panday, Surinaams oud-minister van LVV (2000-2005)
 Thoelsiepersad Gangaram Panday (Toelsie), Surinaams advocaat
 Shardhapersad Gangaram Panday, Surinaams rechter
 Keshopersad Gangaram Panday (1960), Surinaams parlementariër